Steen může být:

křestní jméno
 Steen Steensen Blicher (1782–1848) – dánský kněz, básník, prozaik a překladatel

příjmení
 Alexander Steen (* 1984) – švédský hokejový útočník
 Jan Steen (1626–1679) – nizozemský malíř
 Kevin Steen (* 1984) – kanadský profesionální wrestler
 Mary Steen (1856–1939) – dánská fotografka
 Oluf Steen (1882–1944) – norský rychlobruslař